Ashfield kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Municipality of Ashfield kommun 
 Ashfield, New South Wales, del av en befolkad plats, 
 Ashfield, Queensland, 
 Ashfield, Western Australia,

Storbritannien 

 Ashfield, Suffolk, ort i Suffolk, England, 
 Ashfield District, kommun i Nottinghamshire, England, 
 Ashfield, Argyll and Bute, ort i Argyll and Bute, Skottland, 
 Ashfield, Hampshire, ort i Hampshire, England, 
 Ashfield, Herefordshire, ort i Herefordshire, England, 
 Ashfield, Shropshire, ort i Shropshire, England, 
 Ashfield, Stirling, ort i Stirling, Skottland, 
 Ashfield, Wales, ort i Carmarthenshire, Wales,

USA 

 Ashfield, Massachusetts, Massachusetts, Franklin County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar